FIV kan avse: 

Försvarets intendenturverk.
Feline immunodeficiency virus.